Anton Sturm – niemiecki malarz
 Anton Sturm – austriacki nauczyciel
 Anton Sturm – niemiecki rzeźbiarz